Ошан има више значења:
 Ошан (Ајова)
 Ошан (Индијана)